Helenopolis (griechisch ‚Stadt Helenas‘) steht für:

Orte:
 Helenopolis in Bithynien
 Helenopolis, Name von Frankfurt am Main in einer Gründungssage, siehe Frankfurt am Main #Name

Bistümer:
 Titularbistum Helenopolis in Bithynia
 Titularbistum Helenopolis in Palaestina